Gerhard Fischer, inventore
Gerhard Fischer, militare tedesco
Gerhard Fischer, bobbista tedesco
Gerhard Fischer, diplomatico